LIK steht für:
 Landesindex der Konsumentenpreise

LiK steht für:
 LiK (Literaturzeitung), Literatur in Köln, siehe Stadtbibliothek Köln #Zentralbibliothek

Lik steht für:
 Lik (Band), schwedische Death-Metal-Band

lik steht für:
 Lika (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Demokratischen Republik Kongo

Siehe auch:
 Lick (Begriffsklärung)
 Liek (Begriffsklärung)
 Lieck
 LIKK

Abkürzung